Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976, classée en catégorie Masters, se dispute à Tokyo du 19 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Billie Jean King et Betty Stöve.

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1976
Championnat Double
Compétition de tennis à Tokyo
1976 au Japon
Sport en avril 1976